RWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Rawlins (Wyoming), Stati Uniti